Karasu je pojmenování několika řek a míst v Turecku a ve Střední Asii. V turkických jazycích znamená černá voda nebo černá řeka.

Město 
 Karasu (Kyrgyzstán) — město v Ošské oblasti v Kyrgyzstánu
 Karasu (Turecko) — město v Sakaryjské provincii v Turecku

Územní jednotka 
 Karasu (Sakaryjská provincie) — distrikt v Sakaryjské provincii v Turecku

Řeky

Ázerbájdžán 
 Karasu (přítok Kury) — řeka v povodí Kury v Ázerbájdžánu

Kazachstán 
 Karasu (přítok jezera Aksuat) — přítok jezera Aksuat v Kostanajské oblasti v Kazachstánu
 Karasu (přítok jezera Kyzylkak) — přítok jezera Kyzylkak v Pavlodarské oblasti v Kazachstánu
 Karasu (přítok jezera Ulken-Karoj) — přítok jezera Ulken-Karoj v Akmolské oblasti v Kazachstánu
 Karasu (přítok jezera Žalauly) — přítok jezera Žalauly v Pavlodarské oblasti v Kazachstánu, v podstatě dolní tok řeky Šiderty

Kyrgyzstán 
 Karasu (zdrojnice Kyzylzu) — zdrojnice řeky Kyzylsu v Kyrgyzstánu

Tádžikistán 
 Karasu (přítok Syrdarji) — přítok řeky Syrdarja v Sogdijském vilájetu v Tádžikistánu

Turecko 
 Karasu (přítok Araksu) — pravý přítok Araksu v Turecku
 Karasu (zdrojnice Eufratu) — zdrojnice řeky Eufrat v Turecku
 Karasu (přítok Vanského jezera) — přítok Vanského jezera v Turecku

Uzbekistán 
 Karasu (přítok Čirčiku) — kanál v povodí řeky Čirčik v Uzbekistánu
 Karasu (přítok Amudarji) — přítok řeky Amudarja v Uzbekistánu, v podstatě dolní tok řeky Šerabad

Související články 
 Černá řeka

Externí odkazy